Auto GP Sezon 2012  – trzeci sezon od utworzenia serii w 2010 roku. Sezon zaczął się 11 marca podczas Grand Prix na torze Monza we Włoszech, a zakończył się 23 września na torze Sonoma w Stanach Zjednoczonych. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Adrian Quaife-Hobbs, a w klasyfikacji zespołów brytyjski Super Nova International.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2012 został zatwierdzony 23 grudnia 2011 roku. Wszystkie rundy w kalendarzu towarzyszą serii WTCC. 9 marca 2012 roku poinformowano, że runda w Portugalii odbędzie się nie na torze Autódromo do Estoril, ale Autódromo Internacional do Algarve.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 1 punkt (w każdym wyścigu)

Trofeum U21 

Uwagi:

 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Auto GP World Series
2012 w sportach motorowych